Chipstead – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Chipstead – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)